GN se može odnosti na:
 Gonadotropin, hormon
 Giga Njutn, fizička jedinica